Kalkwerk steht für:

 Kalkwerk, Betrieb zur Herstellung von Kalkprodukten
 Kalkwerk Lengefeld, ein Ortsteil von Pockau-Lengefeld, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Kalkwerk (Merdingen), Wohnplatz in Merdingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Das Kalkwerk bezeichnet:
 Das Kalkwerk, Roman (1970) von Thomas Bernhard
 Das Kalkwerk (Oper), Oper von SM Schneider (2001)